Two Suns — второй студийный альбом британской музыкальной исполнительницы Наташи Хан, выступающей под псевдонимом Bat for Lashes, изданный 6 апреля 2009 года.

Об альбоме
Запись Two Suns проходила в Калифорнии, Нью-Йорке, Лондоне, Брайтоне и Уэльсе.

Согласно пресс-релизу к альбому, Two Suns — «сборник современных басен, рассказывающих о понятии дуальности на различных уровнях — двое влюблённых, две планеты, две стороны личности», отражающий «философию личности и дуализма, раскрывающий необходимость как хаоса, так и баланса, как любви, так и боли, затрагивающий идеи о связи всего существующего».

В Two Suns, Наташа Хан представляет своё альтер эго по имени Pearl, описываемое как «деструктивная, эгоцентричная блондинка, роковая женщина, являющаяся прямой противоположностью более духовной, мистической личности Хан».

В работе над альбомом приняли участие Дэйв Костен, прежде участвовавший в создании дебютного альбома певицы Fur and Gold, члены группы Yeasayer и певец Скотт Уолкер.

Отзывы критиков 
Альбом получил 76 из 100 баллов в рамках рейтинга сайта Metacritic. Журнал Slant Magazine поместил Two Suns на 97 место списке лучших альбомов 2000-х

Список композиций 

DVD (Deluxe Edition)
Two + Two (документальный фильм о Bat for Lashes)

Хронология релизов

Позиции в чартах 

Статус

Примечания